Harken er et flertydig stednavn:
 Harken (by) – landsby i sognene Vrejlev og Hæstrup, Hjørring Kommune
 Harken (Horne Sogn) – bebyggelse i Horne Sogn (Hjørring Kommune)
 Harken (Haderslev Kommune) – bebyggelse i Maugstrup Sogn, Haderslev Kommune